Système pyramidal désigne selon les contextes :
 la partie du système nerveux regroupant les faisceaux pyramidaux qui forment les pyramides bulbaires du bulbe rachidien
 un système de vente dite pyramidale car organisée en forme de pyramide